«Powerless (Say What You Want)» () — перший сингл канадсько-португальської співачки Неллі Фуртаду з альбому «Folklore». Випущений 17 листопада 2003 року лейблом DreamWorks.

Списки композицій 
 Британський CD-сингл
 «Powerless (Say What You Want)» (Album Version) — 3:53
 «Powerless (Say What You Want)» (Josh Desi Remix) — 3:12
 «Powerless (Say What You Want)» (Alternative Acoustic Mix) — 3:47

 Австралійський CD-сингл 
 «Powerless (Say What You Want)» (Album Version) — 3:53
 «Powerless (Say What You Want)» (Alternative Acoustic Mix) — 3:47
 «Powerless (Say What You Want)» (Josh Desi Remix) — 3:47
 «Powerless (Say What You Want)» (Instrumental Version) — 3:53
 «Fotografia» (з Хуанесом) — 3:47

 Американський 12" сингл A  
 «Powerless (Say What You Want)» (LP Version) — 3:53
 «Powerless (Say What You Want)» (Josh Desi Remix) — 3:12
 «Powerless (Say What You Want)» (Mint Tea Dancehall Mix) — 3:42
 «Powerless (Say What You Want)» (Maroon Mix) — 3:51
 «Powerless (Say What You Want)» (Sox Remix) — 4:09
 «Powerless (Say What You Want)» (Acapella) — 3:32

 Американський 12" сингл B 
 «Powerless (Say What You Want)» (Widelife's Outside Looking In Mix) — 9:50
 «Powerless (Say What You Want)» (Acapella) — 3:25
 «Powerless (Say What You Want)» (Junior's Sound Factory Remix) — 8:16
 «Powerless (Say What You Want)» (Chab Remix) — 8:18

Ремікси 
 «Powerless (Say What You Want)» (Lema & Moor Remix) (9:09)
 «Powerless (Say What You Want)» (Lema & Moor Dub Mix) (8:16)
 «Powerless (Say What You Want)» (Junior's Sound Factory Remix) (8:13)
 «Powerless (Say What You Want)» (Junior Vasquez World Mix) (7:39)
 «Powerless (Say What You Want)» (Chab Extended Edit Mix) (8:33)
 «Powerless (Say What You Want)» (Chab Remix) (8:15)
 «Powerless (Say What You Want)» (Josh Desi Remix) (3:16)
 «Powerless (Say What You Want)» (Josh Desi Extended Remix)
 «Powerless (Say What You Want)» (Wideife's Outside Lookin In Mix) (9:49)
 «Powerless (Say What You Want)» (Midnight Society's Tribal Bushwack Mix) (12:24)
 «Powerless (Say What You Want)» (OrangeFuzzz Powerful Club Mix) (7:41)
 «Powerless (Say What You Want)» (OrangeFuzzz Powerful Radio Mix) (3:55)
 «Powerless (Say What You Want)» (OrangeFuzzz Powerful A Capella Mix) (6:10)
 «Powerless (Say What You Want)» (M'Silver Boots Tribal Dub 2005 Mix) (7:16)
 «Powerless (Say What You Want)» (Dario Lauria Remix) (4:52)
 «Powerless (Say What You Want)» (Leanh's vs. Peter C Edit Mix) (3:16)
 «Powerless (Say What You Want)» (DJ Sonda Remix) (3:15)
 «Powerless (Say What You Want)» (DJ Marakana Remix) (4:02)
 «Powerless (Say What You Want)» (DJ Gemini Edit)
 «Powerless (Say What You Want)» (Maroon Mix) (3:52)
 «Powerless (Say What You Want)» (Max 2 vs. DJ Zenom Remix)
 «Powerless (Say What You Want)» (Mint Tea Dancehall Mix) (3:42)
 «Powerless (Say What You Want)» (Alternative Acoustic Mix) (3:47)
 «Powerless (Say What You Want)» (Sox Mix; featuring Shankini) (4:09)
 «Powerless (Say What You Want)» (Radio Edit) (3:52)
 «Powerless (Say What You Want)» (Album Version) (3:53)
 «Powerless (Say What You Want)» (Radio Version)
 «Powerless (Say What You Want)» (Instrumental Version) (3:53)
 «Powerless (Say What You Want)» (LP Version) (3:53)
 «Powerless (Say What You Want)» (A Capella) (3:25)
 «Powerless (Say What You Want)» (Non Bonjo Version) (3:33)
 «Powerless (Say What You Want)» (Acoustic Version) (3:45)
 «Powerless (Say What You Want)» (Call Out Hook) (0:13)
 «Powerless (Say What You Want)» (Swerve Cover)
 «Powerless (Say What You Want)» (Latin Radio Edit)
 «Abre Tu Corazon» (Spanish Remix)

Історія релізу

Примітки

Посилання 
 Виконання пісні на Youtube.

Сингли 2003
Сингли Неллі Фуртаду